Theo Janssen (Arnhem, 1981. július 27. –) egy holland válogatott labdarúgó. Leginkább a támadó középpályás poszton játszik és ott is érzi magát a legjobban. Fizikailag elég erős játékos. Profi karrierjét a hazai Vitesse Arnhem csapatában kezdte, majd átigazolt az FC Twente csapatához ahol a 2010/2011-es szezonban bajnokságot nyert és megkapta az "Év holland labdarúgója" címet is. Jelenleg az AFC Ajax csapatának a tagja, ahova 2011 nyarán szerződött.

A Holland-válogatottban elsőként 2006-ban mutatkozott be egy Írország elleni barátságos mérkőzésen.

Karrierje

Vitesse Arnhem

Genk (kölcsönben)

Vitesse Arnhem

Twente Enschede

AFC Ajax

Válogatott

Statisztika
2012. augusztus 19.

Sikerei, díjai

Csapat
Twente Enschede
 Bajnoki cím (1x): 2010
 Holland kupagyőzelem (1x): 2011
 Holland-szuperkupa (1x): 2011

AFC Ajax
 Bajnoki cím (1x): 2012

Egyéni
 Eredivisie Év labdarúgója: 2011

Források

Holland labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Twente Enschede labdarúgói
Az Ajax labdarúgói
1981-ben született személyek
Élő személyek
Arnhemiek